Michel Heinrich peut désigner :
 Michel Heinrich (1946-), homme politique français ;
 Michel Heinrich (1940-), footballeur français.

Homonymie